Esta lista contém os municípios do Brasil por população, segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE.

Municípios 

!